Леонардо Гонзалез има више значења:

 Леонардо Гонзалез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Леонардо Гонзалез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику